Hegesianax, ambaixador selèucida
 Hegesianax d'Alexandria, historiador grec
 Hegesianax, poeta grec